Damendoppel der Olympischen Sommerspiele 2008.

Titelverteidigerinnen waren Li Ting und Sun Tiantian. Das Finale bestritten Serena und Venus Williams gegen Anabel Medina Garrigues und Virginia Ruano Pascual, das die Williams in zwei Sätzen gewannen. Im Spiel um die Bronzemedaille gewannen Yan Zi und Zheng Jie in zwei Sätzen gegen Aljona und Kateryna Bondarenko.

Setzliste

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Damendoppel
2008
Tennisturnier in Peking
Tennisturnier 2008